

Patronyme 

famille Piccard (Suisse)
 Jean Piccard (1884-1963), frère jumeau d'Auguste, chimiste, ingénieur, professeur et aéronaute suisse ;
 Jeannette Piccard (1895-1981), une aéronaute américaine 
 Auguste Piccard (1884-1962), frère jumeau de Jean, physicien, aéronaute et océanaute suisse ;
 Jacques Piccard (1922-2008), fils d'Auguste, océanographe et océanaute suisse ;  
 Bertrand Piccard (né en 1958), fils de Jacques, médecin psychiatre et aéronaute suisse ;

 Marc Piccard (1905-1989), architecte suisse

famille Piccard (Savoie ; originaire des Saisies, dont plusieurs membres ont été champions de sports d'hiver)
 Franck Piccard (né en 1964), skieur alpin français ;
 John Piccard (né en 1965), skieur alpin français ;
 Ian Piccard (né en 1968), skieur alpin français ;
 Leïla Piccard (née en 1971), skieuse alpine française ;
 Jeff Piccard (né en 1976), skieur alpin français ;
 Ted Piccard (né en 1978), skieur alpin français, spécialiste de skicross ;
 Roy Piccard (né en 1993), skieur alpin français ;

autres Piccard
 Eulalie Piccard (1879-1957), intellectuelle suisse ;
  (1909-1989), peintre, archiviste et historien allemand ;
 Leon Piccard (1843-1917), dessinateur et peintre polonais de descendance française ;
 Sophie Piccard (1904-1990), mathématicienne russo-suisse.

Voir aussi 
 Mésoscaphe Auguste Piccard, sous-marin de tourisme construit par Jacques Piccard
 (43806) Augustepiccard, astéroïde découvert en 1991, portant le nom du physicien suisse Auguste Piccard
 Pic-Pic (acronyme de Piccard & Pictet), constructeur automobile suisse, actif de 1905 à 1921